Wallacea bezeichnet

 Das Gebiet zwischen der Wallace-Linie und der Lydekker-Linie; Wallacea (Gebiet)
 Wallacea (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Ochnaceae